FSO:

 FSO (Full scale output) — алгебраїчна різниця між електричними вихідними сигналами, виміряними при максимальному значенні вхідної величини і її мінімальному значенні.
 FSO (Fabryka Samochodów Osobowych) — польська автомобілебудівна компанія, що виробляє легкові автомобілі.
 FSO (Free Space Optics) — вид оптичного зв'язку, що використовує електромагнітні хвилі оптичного діапазону (світло), передані через атмосферу. В англійській мові термін також включає в себе передачу через вакуум.